Damayanti ist:

 Ehefrau des Königs Nala im indischen Epos Mahabharata, siehe Nala und Damayanti

Familienname folgender Personen:
 Ruth Damayanti (* um 1960), indonesische Badmintonspielerin